Малая Дмитриевка — название населённых пунктов в России:

 Малая Дмитриевка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Малая Дмитриевка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.

См. также 
 Дмитриевка
 Большая Дмитриевка